Питтас — фамилия. Известные носители:

 Питтас, Алексис (род. 1979) — кипрский футболист, нападающий.
 Питтас, Димитриос (род. 1958) — греческий футболист.
 Питтас, Иоаннис (род. 1996) — кипрский футболист, нападающий. Сын Памбоса Питтаса.
 Питтас, Кирикос (род. 1998) — кипрский футболист, нападающий.
 Питтас, Памбос (род. 1966) — кипрский футболист, защитник.
 Питтас, Христодулос (род. 1993) — кипрский футболист, полузащитник.